Alfred Møller er navnet på flere personer:

 Alfred Møller (arkitekt) (1858-1939) – dansk arkitekt og politiker (Julius Alfred Vilhelm Møller)
 Alfred Møller (skuespiller) (1865-1922) – dansk skuespiller (Alfred Emil Møller)
 Alfred Møller (direktør) (1890-1977) – dansk direktør